Dishley ist der Name folgender Orte:

 Dishley (Dummerstorf), Ortsteil von Dummerstorf, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, siehe Dummerstorf #Ortsteile
 Dishley (Friedland), Ortsteil von Friedland, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern